Танцювальний конкурс Євробачення 2007 — це перший конкурс бальних танців, організований Європейською Мовною Спілкою та національною телерадіокомпанією Великої Британії BBC. Конкурс відбувся 1 вересня 2007 року в столиці Великої Британії Лондоні, а саме в телевізійному центрі Бі Бі Сі, і в ньому брали участь 16 країн. Перемогу на конкурсі здобули представники Фінляндії Катья Коуккула та Юссі Вяянанен з результатом 132 бали. Україна зайняла 2-е місце з результатом у 121 бал.

Правила конкурсу 2007 року 
 Країною-організатором першого конкурсу було обрано Велику Британію, а містом-організатором Лондон;
 Європейська Мовна Спілка обирає сама країн-учасниць та 8 окремих країн які будуть транслювати конкурс з країнами-учасницями;
 В першому конкурсі беруть участь 16 країн і вони підписують спеціальний договір, згідно з яким вони забов'язуються взяти участь у наступному конкурсі;
 Країни-учасниці конкурсу повинні провести фінал національного відбору до 25 серпня 2007 року;
 Право на трансляцію конкурсу ЄМС надає 16 країнам-учасникам а також: Албанії, Білорусі, Боснії та Герцеговині, Вірменії, Ізраїлю, Ісландії, Кіпру та Македонії;
 До участі у конкурсі допускається танцювальна пара, де кожен з учасників повинен мати вік від 16 років та обов'язково обоє повинні бути професійними танцівниками;
 Представники країни-учасниці на конкурсі в фіналі конкурсу повинні танцювати два танці: перший — з бально-латинської програми, другий — танець вільного стилю (де можна використовувати національні елементи та стилі).

Учасники

Таблиця голосування

Кількість 12 балів

Див. також 
Україна на танцювальному Євробаченні

Джерела 
 Сайт ESCKAZ.com
 YouTube video on Jussi Väänänen's and Katja Koukkula's winning dance

Посилання 

Танцювальний конкурс Євробачення
2007 у телебаченні